Dănești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Dănești (Gorj)
 Dănești (Harghita)
 Dănești (Vaslui)